Лазар Ивић (Београд, 24. октобра 1992) српски је фудбалер који тренутно наступа за Лозницу.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Раднички Нова Пазова
 Српска лига Војводина: 2011/12.

Мачва Шабац
 Прва лига Србије: 2016/17.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 Лазар Ивић на сајту FBREF 

Рођени 1992.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери БСК Борче
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Мачве
Фудбалери Лознице
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије